Eggert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald A. Eggert
 Heinrich Karl Daniel Eggert